Новая Дубровка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Новая Дубровка — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Новая Дубровка — посёлок в Красногорском районе Брянской области.
 Новая Дубровка — деревня в Спировском районе Тверской области.